Astrada puede referirse a:

  Carlos Astrada
  Genaro Berón de Astrada
 Berón de Astrada, localidad argentina en la provincia de Corrientes
 Departamento Berón de Astrada, en el norte de la provincia de Corrientes.
  Leonardo Astrada
  Julio Astrada